FlashForward (televisieserie), een televisieserie uit 2009, gebaseerd op het onderstaande boek
FlashForward (roman), een roman van Robert J. Sawyer
Flash Forward (1996), een televisieserie van Disney Channel
Flash Forward (album), een album van de Siegel-Schwall Band
Flashforward, een literaire techniek